Община Южен Кеймбриджшър () е една от шестте административни единици в област (графство) Кеймбриджшър, регион Източна Англия. Населението на общината към 2008 година е 139 300 жители разпределени в множество селища на територия от 901.63 квадратни километра. Главен град на общината е новопостроения през 2000-те години Камбоурн.

География 
Община Южен Кеймбриджшър, както говори името ѝ, е разположена в южната част на графството, по границата с областите Бедфордшър, Есекс, Хартфордшър и Съфолк.

По-големи населени места на територията на общината:

Демография 
Разпределение на населението по религиозна принадлежност към 2001 година:

Източници

Външни препратки 
 Официална страница

Кеймбриджшър
Общини в Англия